Whittaker kan som auktorsförkortning betyda:

 Andrew Whittaker
 Noel Whittaker
 Robert Whittaker

Robotskapade auktorsförkortningar